Плёсково —  деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, Новосельская волость
 Посёлок дома отдыха «Плесково» —  посёлок в Троицком административном округе Москвы
 «Плёсково» — православная школа-пансионат рядом с Подольском.